Korsakowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Korsakowo (Burjatien), in der Republik Burjatien
 Korsakowo (Iwanowo, Kineschemski), in der Oblast Iwanowo, Kineschemski rajon
 Korsakowo (Iwanowo, Luchski), in der Oblast Iwanowo, Luchski rajon
 Korsakowo (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Korsakowo (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Korsakowo (Moskau), in der Oblast Moskau
 Korsakowo (Nischni Nowgorod, Kowernino), in der Oblast Nischni Nowgorod, Stadtkreis Kowernino
 Korsakowo (Nischni Nowgorod, Perewosski), in der Oblast Nischni Nowgorod, Perewosski rajon
 Korsakowo (Orjol, Korsakowski), in der Oblast Orjol, Verwaltungszentrum des Korsakowski rajon
 Korsakowo (Orjol, Trosnjanski), in der Oblast Orjol, Trosnjanski rajon
 Korsakowo (Pskow), in der Oblast Pskow
 Korsakowo (Tula), in der Oblast Tula